Convento di Sant'Angelo – a Assisi
 Convento di Sant'Angelo – a Legnano
 Convento di Sant'Angelo – a Nola
 Convento di Sant'Angelo – ad Ocre
 Convento di Sant'Angelo – a Serracapriola